AltaVista — empresa de informática e primeiro índice da web

Localidades nos Estados Unidos 
Alta Vista (Iowa)
Alta Vista (Kansas)
Altavista (Virgínia)

Desambiguações de topônimos